Andriej Karłow
 Władimir Karłow